Стари́к:
 Старик — старый мужчина.
 «Старик» — пьеса Максима Горького.
 «Старик» — повесть Юрия Трифонова.
 Старик — гора на Приполярном Урале.

Ста́рик:
 Старик, Иосиф Евсеевич (1902—1964) — советский химик.
 Старик — птица из рода птиц семейства чистиковых.

Озёра 
 Старик — озеро в Петриковском районе Гомельской области в бассейне реки Припять.
 Старик — озеро в Быховском районе Могилёвской области в бассейне реки Днепр.
 Старик — рукав Днепра в Киевском горсовете.

Фильмы

См. также 
 Старец (значения)
 Старики
 Старик Хоттабыч (значения)
 Старик-автомеханик
 Старик Букашкин
 Старуха